El Cazadero kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Cazadero, Querétaro Arteaga, San Juan del Río, 
 El Cazadero, Durango, Santiago Papasquiaro, 

Robotskapade Mexikoförgreningar